

Бристау — місто, штат Айова
 Бристау — місто, штат Оклахома
 Бристау — селище, штат Небраска